

Nom de famille 

 Annie Vial, judokate française ;
 Cédric Vial (1978-), homme politique français ;
 Charles-Éloi Vial (1987-), historien français ;
 Charles Guillaume Vial (1749-1819), général de brigade et gouverneur de la Guyane ;
 Fabien Vial (1995-), joueur français de rugby à XV ;
 Gonzalo Vial (1930-2009), historien, juriste et journaliste chilien
 Honoré Vial (1766-1813), général d'Empire ;
 Jacques Laurent Louis Augustin Vial (1774-1852), général de division français ;
Jean Vial (1909-1996), pédagogue français ;
 Jean-Baptiste-Charles Vial (1771-1837) : auteur dramatique français ;
 Jean-Pierre Vial (1952-), homme politique français ;
 Julia Vial (1977-) présentatrice de télévision chilienne ;
 Martin Vial (1954-), haut fonctionnaire français ;
 Nicolas Vial, (1955-) peintre et illustrateur de presse ;
 Patrice Vial (1948-2015), haut fonctionnaire et financier français
 Patrick Vial (1946-), judoka français ;
 Paul Vial (1847-1903), homme de loi ;
 Paul Vial (1855-1917), missionnaire ;
 
Pierre Vial (1928-) acteur de théâtre (et de cinéma) et metteur en scène de théâtre français,
Pierre Vial (1942-), universitaire et homme politique français ;
 Régine Vial (1958-), distributrice et productrice française ;
 Sébastien Vial (1774-1809), colonel français de la Révolution et de l'Empire ;
 Stéphane Vial (1975-), philosophe et designer interactif français.

Autres noms de famille 
 Antoine de Vial
 Famille de Vial, famille française
 Félix de Vial
 François de Vial
 Jeanne Parain-Vial (1912-2009), philosophe française
 Ramon-Xavier de Vial
 Théo Vial-Massat (1919-2013), homme politique français

Société 
 Groupe Vial, société de menuiserie

Homonymie de patronyme